Achinoam – żona Saula
 Achinoam z Jizreel – żona Dawida